Лејкпорт има више значења:
 Лејкпорт (Калифорнија)
 Лејкпорт (Тексас)